Borrmusslor (Pholadidae) är en familj av musslor. Enligt Catalogue of Life ingår Borrmusslor i överfamiljen Pholadoidea, ordningen Myoida, klassen musslor, fylumet blötdjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Heterodonta, klassen musslor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Pholadidae 35 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Musslor